Niittykari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niittykari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Niittykari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar